

Persone 
 Aki Inoue – attrice giapponese
 Azumi Inoue – cantante giapponese
 Etsuko Inoue – ex tennista giapponese
 Harumi Inoue – attrice e modella giapponese
 Hiroshi Inoue – botanico giapponese
 Hiroshi Inoue – entomologo giapponese
 Inoran (pseudonimo di Kiyonobu Inoue) – musicista giapponese
 Inoue Kenkabō – poeta giapponese
 Junichi Inoue – ex pattinatore su ghiaccio giapponese
 Kaori Inoue – ex pallavolista giapponese
 Kazuhiko Inoue – doppiatore giapponese
 Kazurou Inoue – mangaka giapponese
 Keita Inoue – giocatore di shogi giapponese
 Kenji Inoue – ex lottatore giapponese
 Kikuko Inoue – doppiatrice e cantante giapponese
 Kōsei Inoue – judoka giapponese
 Kotoe Inoue – pallavolista giapponese
 Makio Inoue – doppiatore giapponese
 Makoto Inoue – golfista giapponese
 Mao Inoue – attrice giapponese
 Marina Inoue – cantante e doppiatrice giapponese
 Masahiro Inoue – attore e artista marziale giapponese
 Masao Inoue – attore giapponese
 Masao Inoue – wrestler giapponese
 Masaru Inoue – astronomo giapponese
 Nanami Inoue – pallavolista giapponese
 Naoya Inoue – pugile giapponese
 Noriaki Inoue – artista marziale giapponese
 Norihiro Inoue – attore e doppiatore giapponese
 Rena Inoue – pattinatrice su ghiaccio giapponese naturalizzata statunitense
 Ryoki Inoue – scrittore brasiliano
 Sadae Inoue – generale giapponese
 Santa Inoue – mangaka giapponese
 Seiryū Inoue – fotografo giapponese
 Shigeyoshi Inoue –  ammiraglio giapponese
 Shinya Inoué – biologo e biofisico giapponese
 Shunpei Inoue – calciatore giapponese
 Takehiko Inoue – mangaka giapponese
 Takeshi Inoue – calciatore giapponese
 Taki Inoue – ex pilota automobilistico giapponese
 Tetsu Inoue – compositore giapponese
 Toshiaki Inoue – triplista giapponese
 Toshiki Inoue – sceneggiatore, regista e fumettista giapponese
 Waka Inoue – modella e attrice giapponese
 Yasushi Inoue – scrittore giapponese
 Yō Inoue – doppiatrice giapponese
 Yoshimi Inoue – karateka giapponese
 Yōsui Inoue – musicista giapponese
 Yūichi Inoue – pittore e calligrafo giapponese
 Yuki Inoue – ex calciatore giapponese

Personaggi immaginari 
 Orihime Inoue – personaggio del fumetto Bleach
 Toro Inoue – mascotte della PlayStation
 Yolei Inoue – personaggio della serie animata Digimon Adventure 02

Altro 
 Inoue – nome proprio di persona maschile giapponese
 6637 Inoue – asteroide della fascia principale